Рогоза может означать:
 Рогоза — род болотных трав.

Фамилия 
 Рогоза, Михаил Васильевич — принявший в 1596 году Брестскую унию православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Рогоза, Наталия Николаевна — российская и украинская актриса.
 Рогоза, Прокофий Данилович (1911 — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Днепродзержинского горкома КПУ, секретарь Днепропетровского промышленного обкома КПУ.

См. также